IEEE 802.11h-2003, или 802.11h, разработан с целью эффективного управления мощностью излучения передатчика, выбором несущей частоты передачи и генерации нужных отчетов. Он вносит некоторые новые алгоритмы в протокол доступа к среде MAC (Media Access Control, управление доступом к среде), а также в физический уровень стандарта IEEE 802.11a. В первую очередь это связано с тем, что в некоторых странах диапазон 5 ГГц используется для трансляции спутникового телевидения, для радарного слежения за объектами и т. п., что может вносить помехи в работу передатчиков беспроводной сети. Смысл работы алгоритмов стандарта IEEE 802.11a заключается в том, что при обнаружении отраженных сигналов (интерференции) компьютеры беспроводной сети (или передатчики) могут динамически переходить в другой диапазон, а также понижать или повышать мощность передатчиков. Это позволяет эффективнее организовать работу уличных и офисных радиосетей. Стандарт позволяет динамически выбирать частоту (DFS) и управлять мощностью передатчика (TPC). Она была полностью включена в стандарт IEEE 802.11-2007.
IEEE 802.11 является набором стандартов IEEE, которые устанавливают методы передачи беспроводных сетей. Они широко используются сегодня в 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n версиях для обеспечения беспроводного подключения в доме, офисе, и некоторых коммерческих предприятиях.

Расширенное управление спектром и мощностью излучения 

DFS позволят гарантированно избежать каналов РЛС в точке доступа (AP — Access Point) и энергия распространяется для всей группы, уменьшая помехи от спутников. TPC обеспечивает управление средней мощностью, позволяя максимально уменьшить помехи спутников.

Стандарт IEEE 802.11h добавляет 11 новых каналов к уже имеющимся 12 каналам стандарта 802.11a в пятигигагерцовом диапазоне частот U-NII. Таким образом, формируется 23 канала без взаимного перекрытия спектров.

См. также 
IEEE 802.11a — высокоскоростной физический уровень в диапазоне 5 ГГц.

Ссылки 
 The IEEE 802.11h-2003 Standard
 Status of the project 802.11h IEEE Task Group TGh
 Quick Guide to IEEE 802.11 WG

 802.11h helps WLANs share spectrum Michael See Network World July 19, 2004

Беспроводные сети
Стандарты радиосвязи
IEEE 802.11